T-32 is een benaming voor tanks:
van de Sovjet-Unie:
T-32 is de naam die abusievelijk gegeven werd aan de twee prototypes uit 1933 van de T-35, de T-35-1 en de T-35-2.
T-32 is naam die voor een tijdje in beeld was als de productienaam van de A-32, een voorloperprototype uit 1939 van de T-34.
T-32 is de naam van een Amerikaanse tank
T-32 is de naam van een Tsjechoslowaakse tank; Škoda Š-I-d.